Jacques-Gabriel Prod'homme (1871-1956), musicologue français ;
 Herminie Prod'homme (1887-1945), résistante française ;
 Lucie Prod'homme (1964-), compositrice française ;
 Élise Prod'homme (1989-), joueuse française de basket-ball.

Patronyme français